Chorlton ist der Name folgender Orte:

 Chorlton, in Neuseeland; siehe Coorlton (Neuseeland)
 Chorlton, im Distrikt Chester, England; siehe Chorlton (Chester)
 Chorlton (Cheshire), in Cheshire, England
 Chorlton-cum-Hardy, in Manchester, England
 Chorlton-on-Medlock, in Manchester, England

Chorlton ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Ernest Leofric Chorlton (1874–1946), britischer Ingenieur und Politiker
 Tom Chorlton (1882–1948), englischer Fußballspieler